6-й выпуск Амстел Голд Рейс — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка длиной 233 километров со стартом в Херлене и финишом в Мерссене была проведена 28 марта 1971 года. Из 123 стартовавших гонщиков финишировали 47.

Победу на гонке одержал бельгиец Франс Вербек из команды «Watney–Avia».

Результаты

Ссылки 
 

Амстел Голд Рейс